Claudemir Ferreira da Silva – calciatore brasiliano 
 Claudemir Domingues de Souza – calciatore brasiliano